Стенли може да се отнася за:

Учени 
 Оуен Стенли (1811 – 1850) – английски изследовател на Нова Гвинея
 Хенри Мортън Стенли (1841 – 1904) – уелско-американски пътешественик и изследовател
 Стенли Милър (р. 1930) – американски химик

Населени места 
 Стенли (Айдахо) – град в САЩ
 Стенли (окръг) – административен окръг в Южна Дакота
 Порт Стенли – административен център на Фолклендските острови

Личности 
 Стенли Кубрик (1928 – 1999) – американски режисьор
 Стенли Финч (1872 – 1951) – директор на ФБР
 Стенли – български поп певец

Спорт 
 Стилиян Петров (Стенли) – български футболист
 Стенли Матюс (1915 – 2000) – английски футболист
 Купа „Стенли“ – най-престижният клубен хокеен трофей в света